Váltó, követelést megtestesítő értékpapír
 Váltó, a (vasúti) kitérő köznapi nyelvben használatos, nem szakszerű formája
 Váltó, (staféta) néhány sportágra jellemző, általában csapatonként 4 főből álló versenyszám
 Sebességváltó vagy nyomatékváltó; gépészeti elem a hajtómű és a meghajtott egység között